Il termine Kuroshio può riferirsi a:

 Kuroshio – cittadina giapponese nella prefettura di Kōchi
 Kuroshio – una corrente oceanica calda che lambisce da sud il Giappone
  – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese, varato nel 1938 e affondato nel 1943
 Kuroshio – treno espresso limitato in servizio sulla linea principale Tōkaidō
 Kuroshio – nuovo nome del sommergibile , ceduto dalla United States Navy alla Kaijō Jieitai nel 1955